Ласко — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Коррез.
 Ласко — печера поблизу Монтіньяка, відома своїми наскельними розписами.
 Ласко — шляхетський герб, різновид герба Леліва.

Прізвище 
 Міхал Ласко ( 1981) — італійський волейболіст, олімпійський медаліст.